Регул (α Лева) — найяскравіша зірка у зодіакальному сузір'ї Лева і є однією з яскравіших зірок на нічному небі.
 Марк Атілій Регул () — декілька політичних державних та військових діячів Стародавнього Риму, що були спільного походження і мали однаковий когномен «Регул».
 Регул — святий, єпископ Санліса.
 Регул — святий, єпископ Реймса.
 Регул Шотланський — святий, що приніс в Шотландію мощі апостола Андрія.
 Регул Африканський — святий, єпископ, мученик із Тоскани.

Пароніми 
 Ре́гула (від ) — застаріле слово, що може означати «правило», «військовий статут»
 Ре́гули (від ) — застаріла назва менструацій

Примітки